El término Chitré puede referirse a:

 Chitré, distrito de Panamá;
 Chitré, ciudad de Panamá y cabecera del distrito homónimo.